Chamaeleontiformes es un clado (agrupamiento evolutivo) hipotético de lagartos iguanianos definido como todos los taxones que comparten un ancestro común reciente con Chamaeleo chamaeleon (el camaleón común) que con Hoplocercus spinosus (el lagarto brasileño de cola espinosa), Polychrus marmoratus (el falso camaleón), o con Iguana iguana (la iguana verde). Este grupo fue nombrado por el paleontólogo Jack Conrad en 2008 para describir a un clado encontrado en su análisis filogenético que incluyó al género extinto Isodontosaurus, la familia extinta Priscagamidae, y al clado actual Acrodonta, el cual incluye a los agámidos y los camaleones. Es un taxón basado en tallos y uno de los dos principales clados dentro de Iguania, siendo el otro Pleurodonta. A continuación se muestra un cladograma basado en el estudio de Daza et al. (2012) con las relaciones filogenéticas:

Otros análisis han situado a Priscagamidae por fuera de Iguania, lo que implica que Chamaeleontiformes solo incluiría a Isodontosaurus y a Acrodonta. A continuación se muestra un cladograma según Conrad (2015) con su filogenia:

Referencias 

Squamata